Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Чжань Цзіньвей і Сюй Іфань з рахунком 5-7, 3-6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Тур WTA 2013
2013
2013 у південнокорейському спорті